Вавож:

 Вавож — село в Вавожском районе Удмуртии.
 Вавож — станции, расположенная у одноименной деревни в Вавожском районе Удмуртии.